Jerzy Marian Gębicki (ur. 1947 w Łodzi) – polski chemik, profesor Politechniki Łódzkiej
 Jerzy Lech Gębicki (ur. 1951 w Sosnowcu) – polski chemik, profesor Politechniki Łódzkiej